
Termin precipitacija ima više značenja.

 Talog, hemijska precipitacija.
 Padavine, kiša, sneg i druge forme vodenih meteoroloških precipitacija.

en:Precipitation